een Latijns woord voor verbinding

Fictie, film en games 
 Battle Nexus, een fictieve wereld/dimensie uit de tweede animatieserie van de Teenage Mutant Ninja Turtles
 Nexus (boek), het laatste boek (1960) van Henry Millers trilogie "Rosy Crucifixion Trilogy"
 Nexus (Charmed), een fictieve locatie in de televisieserie Charmed

Muziek 
 Nexus tribal, een studioalbum van Phil Thornton
 The Nexus (album), een muziekalbum van Amaranthe
 Nexus (label), een Japans platenlabel

Technologie 
 Nexus (browser), de naam van de eerste webbrowser en HTML-editor
 Nexus (VST), de naam van een plugin gemaakt door reFX, onder andere gebruikt in dancemuziek
 Google Nexus, een serie mobiele toestellen mede-ontwikkeld door Google
 Nexus One, de eerste smartphone van Google
 Nexus S, een smartphone van Samsung
 Samsung Galaxy Nexus, een smartphone van Samsung
 Nexus 7, een tablet van Asus
 Nexus 4, een smartphone van LG
 Nexus 10, een tablet van Samsung
 Nexus 5, een smartphone van LG

Andere 
 Nexus (filosofie), het centrum of de focus van een geheel, of een verbinding die personen of dingen in verband brengt
 Nexus Instituut, een organisatie die het Europese cultuurgoed bestudeert
 Nexus (tijdschrift), een tijdschrift
 NEXUS, een programma voor versnelde grens- en beveiligingspassage in Canada en de Verenigde Staten
 Nexus (professioneel worstelen), een voormalig professioneel worstelteam in de WWE
 Nexus Gothanus, een benaming voor de territoriale soevereiniteit van het hertogdom Saksen-Gotha-Altenburg
 Nexus (geslacht), een geslacht van vliegen